Монсеррат, Монтсеррат ():

 Монсеррат (гора) — гора в 50 км от Барселоны.
 Монсеррат (монастырь) (, ) — бенедиктинский монастырь на горе Монсеррат, духовный символ и религиозный центр Каталонии и центр паломничества католиков со всего мира.
 Монсеррат (Валенсия) (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Монсеррат (Буэнос-Айрес) — городской район Буэнос-Айреса, Аргентина.
 Монсеррат (имя) — каталонское женское имя.

 Монтсеррат
 Монтсеррат — британский остров в составе Малых Антильских островов.

 Персоналии
 Антони де Монсеррат (; 1536—1600) — португальский и каталонский путешественник, монах ордена иезуитов, католический миссионер и дипломат, домашний учитель при царствующих домах Португалии и Великих Моголов. Известен описанием Индии и сопредельных областей и как первый европейский картограф Гималаев.
 Монсеррат, Педро (1918 — 2017) — испанский (каталонский) ботаник, специалист по флоре и растительности Пиренейского полуострова.

См. также 
  (значения)
 Ломбард, Монсеррат (; 1982) — британская актриса, певица, вокалистка.
 Кабалье, Монсеррат (; 1933—2018) — испанская каталонская оперная певица (сопрано).